Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2010 je dvainšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 11. aprila do 7. novembra 2010. Svetovni prvaki so postali Jorge Lorenzo v razredu MotoGP, Toni Elías v novem razredu Moto2 in Marc Márquez v razredu do 125 cm³. Šoja Tomizava se je smrtno ponesrečil na dirki za Veliko nagrado San Marina.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Razred MotoGP

Razred Moto2

Razred 125 cm³

Konstruktorsko prvenstvo

Razred MotoGP

Razred Moto2

Razred 125 cm³

Moštveno prvenstvo

Razred MotoGP

Zunanje povezave 
 

2010
2010 v športu